Сирет може да се отнася за:

 Сирет – река в Украйна и Румъния
 Сирет (град) – малък град в Румъния
 Луи Сирет – белгийско-испански археолог